

Lokalizacje

Niemcy 
 Aicha – dzielnica Bad Griesbach im Rottal
 Aicha – dzielnica Neustadt bei Coburg
 Aicha na der Donau – dzielnica Osterhofen
 Aicha im Tal – dzielnica Bad Griesbach im Rottal
 Aicha vorm Wald – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Pasawa

Zobacz też 
 Aïcha
 Eicha